Арту́р Па́влович Пикк (; 5 марта 1993, Тарту) — эстонский футболист, защитник клуба «Левадия» и национальной сборной Эстонии.

Двукратный чемпион Эстонии, чемпион Белоруссии, двукратный обладатель Суперкубка Эстонии и обладатель Суперкубка Белоруссии.

Карьера

Клубная 
C 2011 по 2012 год играл за футбольный клуб «Таммека» из Тарту. После перешёл в таллинский клуб «Левадия», где провëл три сезона с 2012 по 2015 год. В составе столичной команды дважды становился чемпионом Эстонии и выиграл Кубок и два Суперкубка страны. В феврале 2016 года Артур перешёл в белорусский клуб «БАТЭ» сроком на три года, с которым в марте завоевал Суперкубок Белоруссии по футболу. За пять туров до конца сезона в составе клуба завоевал золотые медали чемпионата. 7 сентября 2017 года ушëл из белорусского клуба. Всего он провел 31 игру из них 20 матчей в чемпионате Белоруссии.

В октябре 2017 года подписал контракт со словацким клубом «Ружомберок», а в июле 2018 года перешëл в польский клуб «Медзь».

27 августа 2020 года до конца сезона подписал контракт с финским клубом «КуПС». До 1 июня 2021 года играл за венгерский «Диошдьёр», но так как клуб выбыл из высшей лиги, то Пикк по остался без возможности выступать за эту команду. Летом этого же года он пополнил состав рижского клуба «РФШ», с которым выиграл золотые медали чемпионата Латвии и Кубок страны.

В январе 2022 года стало известно, что Пикк вернулся в «Левадию».

Сборная 
За национальную сборную Пикк дебютировал 7 июня 2014 года в товарищеской игре против сборной Таджикистана. Первый гол за сборную защитник забил в игре против сборной Грузии, которая состоялась 11 ноября 2015 года.

Статистика выступлений

Клубная

Статистика в сборной 

По состоянию на 4 января 2022 года

Достижения

В сборной 
 Обладатель Кубка Балтии по футболу: 2020

Командные 
 «Левадия»
  Чемпион Эстонии (2): 2013, 2014
  Серебряный призёр Эстонии (2): 2012, 2015
  Обладатель Суперкубка Эстонии (2): 2013, 2015
  Обладатель Кубка Эстонии (1): 2013/14

 «БАТЭ»
  Чемпион Белоруссии (1): 2016
  Обладатель Суперкубка Белоруссии (1): 2016

 «РФШ»
  Чемпион Латвии (1): 2021
  Обладатель Кубка Латвии (1): 2021

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «БАТЭ»
 
 
 Профиль на официальном сайте ЭФС
 Профиль в сборной на официальном сайте ЭФС
 
 Профиль на сайте footballdatabase.eu

Футболисты Эстонии
Игроки сборной Эстонии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Эстонии по футболу
Игроки ФК «Таммека»
Игроки ФК «ФКИ Левадия»
Игроки ФК «ФКИ Левадия U21»
Игроки ФК БАТЭ
Игроки ФК «Ружомберок»
Игроки ФК «Медзь»
Игроки ФК КуПС
Игроки ФК «Диошдьёр»
Игроки ФК РФШ